Diversen
 Rudi (Moldavië) - gemeente in Moldavië
 Rudi (band)
 Rudi het racevarken - televisieserie
 Rudi Carrell Show - televisieserie
 De avonturen van Rudi - stripreeks van Willy Vandersteen en Karel Verschuere

Personen
 Rudi (voetballer) - Indonesisch voetballer
 Petter Rudi - Noors voetballer
 Viktor Rudi Avbelj - Sloveens politicus en partizaan
 Rudi Carrell - Nederlands zanger en televisiepersoonlijkheid
 Rudi Garcia - Frans voetbalspeler en -coach
 Rudi van Dantzig - Nederlands balletdanser en choreograaf
 Rudi Völler - Duits voetballer
 Rudi Vanlancker - Belgisch atleet
 Rudi Polder - Nederlands kunstschilder
 Rudi Šeligo - Sloveens auteur en politicus
 Rudi Dutschke - Duits studentenleider
 Rudi Kross - Surinaams auteur en journalist
 Rudi Vervoort - Belgisch politicus
 Rudi Istenič - Sloveens voetballer
 Rudi Schenk - Nederlands handballer
 Rudi van der Paal - Belgisch politicus en projectontwikkelaar
 Rudi Drent - Nederlands ecoloog en ornitholoog
 Rudi Verkempinck - Belgisch voetbalcoach
 Rudi Bogaerts - Belgisch kunstenaar
 Rudi Altig - Duits wielrenner
 Rudi van Dalm - Nederlands zanger en gitarist
 Rudi Bloemgarten - Nederlands student en verzetsstrijder
 Rudi West - Nederlands acteur
 Rudi Lubbers - Nederlands bokser
 Rudi Vranckx - Belgisch journalist
 Rudi Planta - Nederlands chemicus en schaker
 Rudi Hemmes - Nederlands militair
 Rudi Sehring - Duits drummer
 Rudi Bierman - Nederlands kunstenaar
 Rudi Daems - Belgisch politicus
 Rudi Stohl - Oostenrijks rallyrijder
 Rudi Koegler - Nederlands kunstenaar
 Rudi Vata - Albanees voetballer
 Rudi Vossen - Belgisch voetballer
 Rudi Felgenheier - Duits motorcoureur
 Rudi Thomaes - Belgisch bestuurder
 Rudi Rooijackers - Nederlands kunstenaar
 Rudi Engel - Duits contrabassist
 Rudi Fuchs - Nederlands kunsthistoricus en museumdirecteur
 Rudi van Houts - Nederlands mountainbiker
 Rudi Roseval - Surinaams politicus en register-accountant
 Rudi Laermans - Belgisch socioloog
 Rudi Gernreich - Oostenrijks-Amerikaans modeontwerper
 Rudi van Daalen Wetters - Nederlands engelandvaarder
 Rudi Simon - Belgisch atleet
 Rudi van Maanen - Nederlands historicus en archivaris
 Rudi Rotthier - Belgisch journalist en auteur
 Rudi van Straten - Nederlands klinkend erfgoed en orgeldeskundige
 Rudi Pillen - Belgisch kunstenaar
 Rudi Oxenaar - Nederlands museumdirecteur
 Rudi De Wyngaert - Belgisch atleet
 Rudi Van Vlaenderen - Belgisch acteur, regisseur en theaterdirecteur
 Rudi Claes - Belgisch dammer
 Rudi Assauer - Duits voetballer, trainer en manager
 Rudi Boekhoven - Nederlands politicus
 Rudi Ekkart - Nederlands kunsthistoricus
 Rudi Schuricke - Duits zanger en acteur
 Rudi Stephan - Duits componist
 Rudi Cossey - Belgisch voetbaltrainer
 Rudi Vis - Brits politicus en econoom
 Rudi Boes - Belgisch voetballer
 Rudi Getrouw - Surinaams kunstenaar
 Rudi Delhem - Belgisch acteur
 Rudi Koopmans - Nederlands bokser
 Rudi Van Den Bossche - Belgisch regisseur en scenarioschrijver
 Rudi Kemna - Nederlands wielrenner  en ploegleider
 Rudi Westendorp - Nederlands geriatrist
 Rudi Van Doorslaer - Belgisch historicus en auteur
 Rudi Smidts - Belgisch voetballer en coach
 Rudi van den Hoofdakker - pseudoniem van Rutger Kopland
 Rudi Falkenhagen - Nederlands acteur
 Rudi Moesen - Belgisch presentator

Zie ook 
 Rudy (doorverwijspagina)